Haslau heißen folgende geographischen Objekte:

 Haslau bei Birkfeld, Gemeinde im Bezirk Weiz, Steiermark

Gemeindeteile:
 Haslau (Frasdorf), Ortsteil der Gemeinde Frasdorf, Landkreis Rosenheim
 Haslau (Fridolfing), Ortsteil der Gemeinde Fridolfing, Landkreis Traunstein
 Haslau (Großkarolinenfeld), Ortsteil der Gemeinde Großkarolinenfeld, Landkreis Rosenheim
 Haslau (Obersüßbach), Ortsteil der Gemeinde Obersüßbach, Landkreis Landshut
 Haslau (Rottach-Egern), Ortsteil der Gemeinde Rottach-Egern, Landkreis Miesbach

 Haslau an der Donau, Ortschaft von Haslau-Maria Ellend, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich
 Haslau (Gemeinde Euratsfeld), Ortsteil von Euratsfeld, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Haslau (Gemeinde Heidenreichstein), Ortschaft von Heidenreichstein, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Haslau (Gemeinde Lunz), Ortsteil der Gemeinde Lunz am See, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Haslau (Gemeinde Yspertal), Ortschaft von Yspertal, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Deutsch Haslau, Ortschaft von Prellenkirchen, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich
 Haslau (Gemeinde Frankenburg), Ortschaft von Frankenburg am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Haslau (Gemeinde Maria Schmolln), Ortschaft von Maria Schmolln, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Haslau (Gemeinden Oberhofen, Zell am Moos), Ortschaft von Zell am Moos und Oberhofen am Irrsee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Haslau (Gemeinde Oberwang), Ortsteil von Oberwang, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Haslau (Gemeinde Taufkirchen), Ortschaft von Taufkirchen an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Haslau (Gemeinde Ebenau), Ort bei Ebenau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Haslau (Gemeinde Hof), Ort bei Hof bei Salzburg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Haslau (Gemeinde Oberalm), Ort bei Oberalm, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Haslau (Gemeinde Thal), Rotte in der Gemeinde Thal, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Haslau (Gemeinde Hopfgarten), Ort bei Hopfgarten im Brixental, Bezirk Kitzbühel, Tirol

sowie:
 Hazlov, Gemeinde im Okres Cheb

Haslau ist der Name folgender Adelsgeschlechter:
 siehe Haslau (Adelsgeschlecht)

Haslau ist der Familienname folge der Personen:
 Georg Haslauer von Haslau, böhmischer Adeliger und Freihofbesitzer
 Konrad von Haslau, Dichter des 13. Jahrhunderts, vermutlich aus Haslau/Leitha (Niederösterreich)